Назив Крница се може односити на:

 Хрватска
 Крница (Марчана), насељено место у општини Марчана, Истарска жупанија, Хрватска.

 Словенија
 Крница (Копар), насељено место у општини Копар, Обално-Крашка (регија), Словенија,
 Крница (Луче), насељено место у општини Луче, Савињска регија, Словенија,
 Крница (Горје), насељено место у општини Горје, Горењска регија, Словенија,
 Крница (планина), планина изнад Бовеца (1.240 м), врх Крнице (2.234 м)
 Крница (долина), алпска долина код Крањске Горе у оквиру Националног парка Триглав